La edición 61.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 21 de mayo y el 4 de junio de 1962 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 114 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 93 tenistas.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1962